Мрачек (, ) — фамилия. Известные носители:

 Мрачек, Франтишек (1842—1898) — чешский виолончелист.
 Мрачек, Йозеф Густав (1878—1944) — его сын, чешско-немецкий композитор и дирижёр.
 Мрачек, Владимир Ксенофонтович (1929—1993) — директор совхоза в СССР, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Как утопить доктора Мрачека — чехословацкий кинофильм (1974)